Die Abkürzung TEQ steht für:

 Toxizitätsäquivalent im Zusammenhang mit Polychlorierten Dioxinen und Furanen
 TEQ Training & Consulting GmbH
 TEQ Tradable Energy Quotas

TEQ